Cat 2 bezeichnet:
 Cat-2-Kabel, siehe Twisted-Pair-Kabel#Kategorie 2

CAT II bezeichnet:
 einen Anflug mit Instrumentenlandesystem der Kategorie 2
 eine Messkategorie

Abkürzung